Betaling zonder uitstel of lenen
Onjuist voor betaling met chartaal geld